Wimbledon 2012 - gra pojedyncza mężczyzn – zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 25 czerwca a 8 lipca na londyńskich kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 

Wimbledon 2012
Wimbledon – gra pojedyncza mężczyzn